Ben Street ist der Name folgender Personen:

* Ben Street (Musiker) (* 1949), US-amerikanischer Jazzmusiker und Produzent
 Ben Street (Autor) (* 1978), britischer Kunsthistoriker, Kurator und Autor 
 Ben Street (Eishockeyspieler) (* 1987), kanadischer Eishockeyspieler